Nāmaka – postać z mitologii hawajskiej
 Namaka – księżyc planetoidy (136108) Haumea